

Persone
 Louis De Geer (1587-1652) – imprenditore belga naturalizzato svedese
 Louis De Geer (1622-1695) – imprenditore e nobile svedese
 Louis Gerhard De Geer (1818-1896) – politico svedese
 Gerhard Louis De Geer (1854-1935) – politico svedese

Altro
 Louis de Geer – sala da concerto di Norrköping, Svezia